Воздвиженка — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Воздвиженка — село в Красноармейском районе Донецкой области.